Arcucornus är ett släkte av skalbaggar. Arcucornus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Arcucornus